QRU est un code qui signifie « Avez-vous quelque chose pour moi ? » selon le code Q. 
 Un QRU est un Questionnaire à Réponse Unique. 
 La QRU est la Queensland Rugby Union, fédération de rugby à XV de l'État du Queensland (Australie).

Code Q